Brockley – miejscowość w Lewisham, w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Brockley – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Brockley – stacja kolejowa na terenie London Borough of Lewisham, obsługiwana przez London Overground
 Brockley – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Brockley Corner – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Brockley Green – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)